Osolsobě může znamenat:

příjmení osob

 Ivo Osolsobě (1928–2012) – český dramaturg, překladatel a sémiotik
 Jiří Osolsobě (1918–1975) – český letec, bratr Iva
 Petr Osolsobě (* 1962) – český pedagog, estetik, filozof, syn Iva